Dirty Work steht für:
 Dirty Work (Rolling-Stones-Album), Album der Rolling Stones (1986)
 Dirty Work (Lied), Lied von Steely Dan (1972)
 Dirty Work (1998), US-amerikanische Filmkomödie von Bob Saget (1998)
 Dirty Work, US-amerikanische Filmkomödie mit Stan Laurel und Oliver Hardy (1933), siehe Schmutzige Arbeit